Кунгреа има више значења:

 Кунгреа (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Кунгреа (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Кунгреа (Олт), општина у округу Олт у Румунији